Terradura  – Frazione del comune di Ascea
 Terradura  – Frazione del comune di Due Carrare